Wezer, de Duitse naam voor de rivier de Wezer
Wezergebergte, het gebergte bij deze rivier
Vesder, de Duitse benaming voor de rivier de Vesder in België